Le sigle E441 peut désigner:
 E441, numéro E de la gélatine, un texturant alimentaire (additif alimentaire) ;
 Route européenne 441 reliant Chemnitz à Plauen en Allemagne.